El Mirage ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:
 El Mirage (Arizona), im Maricopa County
 El Mirage (Kalifornien), im San Bernardino County